Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2014 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl srbsko-slovinský pár Jelena Jankovićová a Katarina Srebotniková, jehož členky nestartovaly společně. Jankovićová nastoupila po boku Kláry Koukalové, se kterou vypadla ve druhém kole po porážce od Krajicekové a Záhlavové-Strýcové. Srebotniková utvořila třetí nasazenou dvojici s Květou Peschkeovou. Ve druhé fázi turnaje však hráčky nestačily na tchajwanský sesterský pár Chao-čching a Jung-žan Čanovy.

Roli favoritek potvrdila nejvýše nasazená dvojice italských světových jedniček Sary Erraniové a Roberty Vinciové, která ve finále přehrála zimbabwsko-indické turnajové čtyřky Caru Blackovou se Saniou Mirzaovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Obě si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů. Společně Italky získaly pátý deblový titul v probíhající sezóně a každá z nich také dvacátou čtvrtou deblovou trofej v kariéře.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (finále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2014